Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2007 se konal ve dnech 24. – 30. září v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 145,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

Korea Open
WTA Tour 2007
Sport v Jižní Koreji v roce 2007